Goeldia arnozoi est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Titanoecidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Brésil.

Publication originale 
 Mello-Leitão, 1924 : Algumas aranhas novas du Brasil. Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, , , .

Liens externes

Notes et références 

Titanoecidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Brésil